Mètrica (matemàtiques), objecte matemàtic 
 Mètrica (poesia), disciplina que s'ocupa de l'estructura rítmica dels versos i de la seva tècnica de composició 
 Mètrica (música), estructura subjacent en la música que es basa en l'aparició periòdica, normalment a intervals regulars, de sons o altres elements accentuats